Брем

Немецкая фамилия. Известные носители:
 Брем, Альфонс (1882—1968) — немецкий хоккеист на траве, тренер.
 Брем, Альфред (1829—1884) — немецкий учёный-зоолог, автор серии книг «Жизнь животных».
 Брем, Ева-Мария (род. 1988) — австрийская горнолыжница.
 Брем, Иоганн Фридрих (1713—1775) — историк, писатель, член Петербургской академии наук.
 Брем, Кристиан Людвиг (1787—1864) — немецкий орнитолог, отец Альфреда Брема.

Прочее:
 Брем — город в Германии в земле Рейнланд-Пфальц.
  — слабоалкогольный напиток из риса, традиционный для некоторых регионов Индонезии.

См. также 
 Брэм